James Hall (1900-1940) – attore statunitense
 James Hall (m. 1612) – esploratore inglese
 James Hall (1761-1832) – geologo scozzese
 James Hall (n. 1995) – ginnasta britannico
 James Hall (1811-1898) – paleontologo statunitense
 James Norman Hall (1887-1951) – scrittore statunitense
 James Stanley Hall, meglio noto come Jim Hall (1930-2013) – chitarrista jazz statunitense
 James W. Hall (n. 1947) – scrittore statunitense

Pagine correlate 
Jim Hall (disambigua)